The Order (groepering), een neonazi-groepering
 The Order (2001), een film uit 2001 met Jean-Claude Van Damme
 The Order (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2019
 The Sin Eater, een Amerikaanse film uit 2003, ook bekend als The Order